Олег Полищук:
 Полищук, Олег Викторович (род. 1968) — народный депутат Украины.
 Полищук, Олег Леонидович (род. 1991) — украинский футболист.